Crime Story est le titre original de la série télévisée américaine Les Incorruptibles de Chicago, créée par Chuck Adamson et Gustave Reininger en 1986.
 Crime Story est un téléfilm américain réalisé par Abel Ferrara en 1986, épisode pilote de la série ci-dessus.
 Crime Story (Zhong an zu) est un film hong-kongais réalisé par Kirk Wong en 1993.
  est une série télévisée britannique diffusée entre 1992 et 1995.